John Abbott peut faire référence à :
John Joseph Caldwell Abbott (1821-1893), homme politique canadien ;
John Abbott (1905-1996), acteur anglais ;
John Abbott, personnage de fiction du soap opera Les Feux de l'amour.